«Шахтёр» () — белорусский футбольный клуб из города Солигорск. Участник всех чемпионатов Белоруссии.

Краткая история 
«Шахтёр» образован в 1961 году. С 1969 года клуб играл в первой лиге БССР, а с 1992 года в Высшей лиге Белоруссии.
 Баланс игр: +167=104-138, разность мячей 586—505.
 Самая крупная победа в национальном чемпионате — 9:0 (Звезда-ВА-БГУ, 2003).
 Самая крупная победа в Еврокубке — 7:1 (Ома-Таун, Северная Ирландия, 2003) (лучший результат среди белорусских клубов).
 Наибольшее число матчей в чемпионатах — А. Юревич (247).
 Лучшие бомбардиры: в чемпионатах — С. Никифоренко (69), за сезон — А. Тихончик — 17 (2003) и А. Клименко — 17 (2006).
 Самые полезные: в чемпионатах — С. Никифоренко — 78 (53+25), за сезон — Д. Подрез — 21 (13+8), 1999 и С. Никифоренко — 21 (12+9), 2005.
 В 2003 году Тимофей Калачёв признан лучшим футболистом чемпионата Белоруссии.
 Команде «Шахтёр» принадлежит абсолютный рекорд в высшей лиге по беспроигрышной серии в домашних играх — 60 матчей (с августа 2000 года по октябрь 2004 года).

Достижения

Национальные

Белоруссия 
Чемпионат Белоруссии
 Чемпион (4): 2005, 2020, 2021, 2022
 Вице-чемпион (6): 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018
 Бронзовый призёр (8): 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019
Кубок Белоруссии
 Победитель (3): 2003/2004, 2013/2014, 2018/2019
 Финалист (5): 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2014/2015, 2016/2017
Суперкубок Белоруссии
 Победитель (2): 2021, 2023
 Финалист (4): 2015, 2016, 2020, 2022

БССР 
Чемпионат БССР
 Серебряный призёр (2): 1988, 1990
 Бронзовый призёр: 1989
Кубок БССР
 Победитель (3): 1985, 1986, 1988
Кубок сезона БССР
 Победитель: 1987
 Финалист (2): 1986, 1989

Международные 
Кубок чемпионов Содружества
 Финалист: 2011

Тренерский штаб 
  Алексей Бага — главный тренер
  Валерий Тарасенко — старший тренер
  Станислав Суворов — тренер

Основной состав

Трансферы

Межсезонье 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии

Статистика выступлений в еврокубках 
Баланс игр по состоянию на 7 июля 2022

Выступления в еврокубках

Стадион 

Стадион был построен в 1973 году. После реконструкции, завершившейся в 2006 году, была полностью обновлена восточная трибуна, которая стала вмещать 4200 зрителей. Над трибуной был надстроен козырек из Г-образных стальных решетчатых рам. В подтрибунном помещении оборудовали раздевалки для спортсменов и тренеров, помещение для медперсонала, тренировочные залы, бытовые и подсобные помещения. Покрытие футбольного поля было полностью заменено.

Финансы 
По словам директора клуба Юрия Вергейчика, бюджет команды в 2012 году составлял 5,5 млн долларов.

Титульный спонсор —  и «Беларуськалий».

Вторая команда 
В 2020 году была создана вторая команда клуба — «Шахтёр» Петриков. Сезон 2020 года провела во второй лиге, по его итогам вышла в первую лигу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Статистика клуба на teams.by
 Профиль ФК «Шахтер» на pressball.by

ФК «Шахтёр» Солигорск
Беларуськалий